Рождественский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Рождественский сельсовет — в Болхунском районе Астраханской губернии (1925—1928).
 Рождественский сельсовет — в Мишкинском районе Курганской области.
 Рождественский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (1924—1939)
 Рождественский сельсовет — в Ирбейском районе Красноярского края (до 1989)
 Рождественский сельсовет — в Казачинском районе Красноярского края
 Рождественский сельсовет — в Коммунистическом и Краснополянском районах Московской области (до 1954)
 Рождественский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (до 1939)
 Рождественский сельсовет — в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Рождественский сельсовет — в Купинском районе Новосибирской области.
 Рождественский сельсовет — в Изобильненском районе Ставропольского края.
 Рождественский сельсовет — в Рассказовском районе Тамбовской области.